

Бяла Вода () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Малко-Тирново.
 Бяла Вода () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Белене.